Валерий Дементьев:
 Дементьев, Валерий Васильевич (1925—2000) — советский литературовед и литературный критик.
 Дементьев, Валерий Иванович (1967—1991) — советский журналист, военный корреспондент, погиб при исполнении служебных обязанностей в Нагорном Карабахе.